Příjmení Syrový, přechýleně Syrová, nosí více významných osobností:

 Čeněk Syrový (1878–1948) – český středoškolský profesor, státní úředník a překladatel
 Jan Syrový (1888–1970) – československý generál
 Josef Syrový (1879–1956) – český krajinářský malíř
 Ondřej Syrový (* 1997) – český pedagog a publicista

Externí odkazy